Cola steht für:

 Cola, ein Erfrischungsgetränk
 Cola, eine Pflanzengattung, siehe Kolabäume
 Cola (Burg), Kreuzfahrerburg in Israel

Cola oder De Cola ist der Familienname folgender Personen:
 Kid Sheik Cola (1908–1996), US-amerikanischer Jazz-Trompeter, Pianist und Sänger
 Luisa De Cola (* 1960), italienische Chemikerin und Hochschullehrerin 
 Mattia Cola (* 1984), italienischer Biathlet

Siehe auch:
 Colà
 Di Cola
 Jackie Cola
 Colas
 Kola